

Botanica 
 Kerria  – genere di rose originarie dell'Asia, contenente un'unica specie: Kerria japonica

Zoologia 
 Kerria  – genere di insetti rincoti della famiglia Kerriidae